Бузайен — фамилия. Представители:
 Бузайен, Рауф (род. 1970) — тунисский футболист, защитник.
 Бузайен, Элиас (род. 1997) — шведский футболист, защитник.